Golo Brdo (Bijeljina), een plaats in de Sloveense gemeente Bijeljina in Bosnië-Herzegovina
 Golo Brdo (Brda), een plaats in de Sloveense gemeente Brda
 Golo Brdo (Bugojno), een plaats in de Sloveense gemeente Bugojno in Bosnië-Herzegovina
 Golo Brdo (Kaptol), een plaats in de Kroatische gemeente Kaptol
 Golo Brdo (Kneževo), een plaats in de Sloveense gemeente Kneževo in Bosnië-Herzegovina
 Golo Brdo (Medvode), een plaats in de Sloveense gemeente Medvode
 Golo Brdo (Virovitica), een plaats in de Kroatische gemeente Virovitica